Арсе́н Люпе́н () — главный герой романов и новелл французского писателя Мориса Леблана (1864—1941); «джентльмен-грабитель». Впервые появился в новелле «Арест Арсена Люпена», опубликованной во французском журнале «Je sais tout» в июле 1905 года. Леблан написал 28 книг о Люпене. Кроме того, существует ряд продолжений, в том числе написанных известными соавторами Буало-Нарсежак, много постановок, экранизаций и комиксов.

Образ Люпена во многом вдохновлён образом «благородных разбойников», прежде всего Рокамболем, персонажем Понсона дю Террай (1829—1871).

Биография Арсена Люпена 
Делались неоднократные попытки воссоздать биографию Арсена Люпена с помощью информации, содержащейся в произведениях Мориса Леблана. Наиболее успешными считаются работы Ф. Лакассена и Андре-Франсуа Руда. Соответственно, эти биографии различаются по ряду пунктов.

Скорее всего, Арсен Люпен Рауль, сын Генриетты д’Андрези и Теофраста Люпена, мог родиться в 1874 году (в «Графине Калиостро», действие которой разворачивается в 1894 году, ему 20 лет). Предполагаемым местом рождения является город Блуа (в зависимости от того, принимать ли это за правду или очередной обман Люпена).

Через несколько лет после рождения Арсена его мать уходит от Теофраста Люпена и обосновывается со своим сыном в доме семьи Дрё-Субиз. Здесь Генриетта испытывает постоянные унижения со стороны её хозяев. Поэтому Арсен Люпен в возрасте шести лет похищает драгоценное ожерелье королевы Марии-Антуанетты, гордость Дрё-Субиз («Новое ожерелье королевы», «Графиня Калиостро»). Хотя следствие не обнаруживает, как и кем была совершена кража, подозрение падает на Генриетту д’Андрези. Она вынуждена переехать в сельскую местность, где умирает через несколько лет.

Арсен Люпен изучал право, медицину и стал специалистом по дерматологии. Также он знает классическую латынь и греческий. Его отец был преподавателем по боксу, фехтованию и гимнастике и поэтому обучил сына боевым искусствам. Арсен также выучился джиу-джитсу.

Внешность 

Арсен Люпен является мастером перевоплощения и часто меняет черты лица, цвет волос, стиль одежды и даже характер. Поэтому трудно дать точное его описание. Известно только, что герой довольно стройный, красивый и необычайно сильный, что помогает ему в профессии вора.

Характер 
Арсен Люпен продемонстрировал свой талант и ум во многих приключениях, выступая в роли не только грабителя, но и детектива и разгадывая неразрешимые до тех пор загадки, что часто приносит ему неплохую прибыль. Но не исключены и провалы персонажа, из которых он выбирается с помощью своих данных и удачи, что приближает вора-джентльмена к простому человеку. Кроме того, герой вызывает симпатии у читателя своими моральными принципами: отвращением к убийству и галантностью к женщинам. Нередко Люпен помогает несчастной выпутаться из затруднительной ситуации, кроме того, он способен ради девушки отказаться от своих преступных замыслов. Герою не чужд патриотизм, что особенно ярко проявляется в эпизодах, действия которых происходят во время Первой мировой войны. Он берёт на себя инициативу ряда дипломатических операций в пользу Франции. Более того, Люпен вступил в Иностранный легион и сражался на стороне Франции в Северной Африке («Зубы тигра»).

Произведения Мориса Леблана об Арсене Люпене 

 1907 : Арсен Люпен — благородный грабитель /  (9 рассказов)
 Арест Арсена Люпена / 
 Арсен Люпен в тюрьме / 
 Побег Арсена Люпена / 
 Таинственный путешественник / 
 Ожерелье королевы / 
 Как я познакомился с Арсеном Люпеном (Семёрка червей) / 
 Сейф мадам Эмбер / 
 Чёрная жемчужина / 
 Херлок Шолмс опоздал (Вариант: Эрлок Шолмс опоздал) / 
 1908 : Арсен Люпен против Херлока Шолмса / 
 Белокурая Дама/ 
 Еврейская лампа / 
 1909 : Арсен Люпен /  (пьеса)
 1909 : Полая игла / 
 1910 : 813 /  ; в 1917 опубликован в виде двух томов:
 Двойная жизнь Арсена Люпена / 
 Три преступления Арсена Люпена / 
 1911—1913 : Тайны Арсена Люпена /  (9 рассказов)
 Солнечные зайчики / 
 Свадебное кольцо / 
 По подсказке тени / 
 Адская ловушка / 
 Красный шёлковый шарф / 
 Смерть бродит рядом / 
 Эдит Лебединая Шея / 
 Пучок соломы / 
 Женитьба Арсена Люпена / 
 1911 : Авантюра Арсена Люпена /  (пьеса)
 1912 : Хрустальная пробка / 
 1915 : Осколок снаряда / 
 1917 : Золотой треугольник / 
 1919 : Остров тридцати гробов / 
 1920 : Зубы тигра / 
 1920 : Возвращение Арсена Люпена /  (пьеса)
 1923 : Восемь ударов стенных часов /  (8 рассказов)
 Вершина башни / 
 Графин с водой / 
 Тереза и Жермена / 
 Фильм-разоблачитель / 
 Дело Жана-Луи / 
 Дама с топором / 
 Следы шагов на снегу / 
 В честь бога Меркурия / 
 1924 : Графиня Калиостро / 
 1927 : Барышня с зелёными глазами / 
 1927 : Человек в козьей шкуре /  (рассказ)
 1928 : Агентство Барнет и Ко. /  (8 рассказов)
 Падающие капельки / 
 Любовное письмо короля Георга / 
 Партия в баккару / 
 Человек с золотыми зубами / 
 Двенадцать акций Бешу / 
 Случай творит чудеса / 
 Белые перчатки… белые гетры… / 
 Бешу арестует Джима Барнета / 
 1928 : Таинственный особняк / 
 1930 : Усадьба «Бурный поток» / 
 1930 : Изумрудный карбункул /  (рассказ)
 1932 : Женщина с двумя улыбками / 
 1934 : Виктор из светской бригады / 
 1935 : Месть графини Калиостро / 
 1941 : Миллиарды Арсена Люпена / 
 2012 : Последняя любовь Арсена Люпена /  (неоконченный роман, найденный внучкой писателя в 2011 году)

Произведения других авторов 
 Валерий Брюсов
 Арсен Люпен в России (1922, незаконч.)
 Колбасьев, Сергей Адамович
 Арсен Люпен (1930, Ленинград; в составе трилогии «Поворот всё вокруг»)
 Бучер, Энтони
 Арсен Люпен против полковника Линно / Arsène Lupin versus Colonel Linnaus (журнал Ellery Queen’s Mystery Magazine, том 5, № 19, ноябрь 1944)
 Валери Катоган /  (псевдоним )
 Тайна короля Франции, или подлинная личность Арсена Люпена /  (1955, Paris, Édition de Minuit, романтическое эссе)
 Буало-Нарсежак ()
 Тайна Энервилля /  (1973, роман)
 Пороховая бочка /  (1974, роман)
 Второе лицо Арсена Люпена /  (1975, роман)
 Правосудие Арсена Люпена /  (1977, роман)
 Клятва Арсена Люпена /  (1979, роман)
 /  (рассказ Томá Нарсежака)
 Кристиан Посланец / 
 Идеальные преступления /  (École des loisirs, 1999)
 Даниэль Сальмон / 
 Зуб Джейн /  (2001)
 Мишель Зинк ()
 Арсен Люпен и тайна д’Арсонваля /  (2004, роман)
 Каролина и Дидьё Кайол ()
 Волки Винсана /  (2006, роман)
 Мишель Бюсси / 
 Код Люпена /  (2006)
 Борис Акунин
 «Узница башни, или Краткий, но прекрасный путь трёх мудрых» (2007, повесть)
 Габриэль Товерон / 
 Кто испугал Вирджинию Вульф? (…элементарно, мой дорогой Люпен!) /  (роман)
 Патрик Ферте / 
 Арсен Люпен — величайшая загадка: ключ к коду текстов Мориса Леблана /  (статья об эзотерических аспектах произведений Мориса Леблана)
 Кадзухико Като
 Lupin III (Манга, главный герой — внук оригинального А. Люпена)

Фильмы и телесериалы 

 1910 — Арсен Люпен против Шерлока Холмса, (Arsène Lupin contra Sherlock Holmes), Германия
 1916 — Арсен Люпен (Arsene Lupin), Великобритания
 1917 — Арсен Люпен (Arsene Lupin), США
 1932 — Арсен Люпен (Arsene Lupin), США
 1937 — Арсен Люпен (Arsène Lupin détective), Франция
 1938 — Арсен Люпен возвращается (Arsène Lupin Returns)
 1947 — Арсен Люпен (Arsenio Lupin), Мексика
 1957 — Приключения Арсена Люпена, Франция, Италия
 1959 — Подписано: Арсен Люпен (Signé: Arsène Lupin), Франция
 1962 — Арсен Люпен против Арсена Люпена (Arsène Lupin contre Arsène Lupin), Франция, Италия
 1971—1973 — Арсен Люпен (Arsene Lupin), Франция, Италия
 1980 — Арсен Люпен (Arsène Lupin joue et perd), минисериал, Франция, Италия, Швейцария, Германия (ФРГ)
 1989 — Возвращение Арсена Люпена (Le Retour d’Arsène Lupin)
 1995—1996 — Новые подвиги Арсена Люпена (Les Nouveaux Exploits d’Arsène Lupin)
 2004 — Арсен Люпен (Arsène Lupin), Франция
 2007 — Люпен (телесериал, 95 эпизодов) (Lupin), Филиппины. Осовременённая интерпретация.
 2018 — «Kaitou Sentai Lupinranger VS Keisatsu Sentai Patranger», Япония (Согласно сюжету, на протяжении всей своей жизни легендарный джентльмен-вор Арсен Люпен собрал обширную коллекцию опасных артефактов, известных как «Коллекция Люпена». Позже эта коллекция была украдена межпространственными захватчиками, известными как Ганглеры. Затем в борьбу за неё вступила команда рейнджеров-воров — Люпенрейнджеры: если им удастся собрать всю коллекцию, то они смогут возродить своих родных и близких, убитых одним из Ганглеров)
 2021 — Люпен (Lupin), Франция. Мини-сериал о реальном поклоннике-подражателе Люпена, который решает использовать его методы для мести людям, засадившим его отца за несовершённое преступление. В главной роли - Омар Си.

Мультфильмы и аниме-сериалы 
 2017 — 
 1971—2021 — Lupin III

Примечания

Литература 
 Тарад, Ги, «Аркан 10, или секреты для посвящённых от Рультабия и Арсена Люпена» / Arcane 10 ou Les secrets initiatiques de Rouletabille et Arsène Lupin (2004)
 Zink M. Arsène Lupin et le mystère d’Arsonval. Paris: Éditions de Fallois, 2004

Ссылки 

 Музей Арсена Люпена

Литературные герои
Персонажи детективной литературы
Персонажи французской литературы
Вымышленные мужчины
Вымышленные воры
Вымышленные авантюристы
Вымышленные гении
Вымышленные сыщики-любители
Персонажи фильмов
Персонажи телесериалов
Вымышленные мастера боевых искусств